Nordfranken bezieht sich im Gegensatz zu Südfranken auf
eine nichtadministrative geographische Region, die die nordbayerischen Regierungsbezirke Unterfranken und Oberfranken umfasst, also den nördlichen Teil der eigentlichen Region Ostfranken ohne Mittelfranken
ein in den 1990er Jahren gelegentlich verwendetes und die kulturräumliche Zuordnung ausdrückendes Synonym für den Begriff Südthüringen.
die Sprecher eines fränkischen Dialekts in Nordbayern, Südthüringen (Thüringen südlich des Rennsteigs) und Südwestsachsen (Vogtland), siehe Ostfränkische Dialektgruppe
Nordfranzosen, jene Gruppe französischer Kreuzritter, die aus dem (der Hauptstadt Paris direkt unterstellten) nördlichen Teil des Königreichs kamen, zum Beispiel Gottfried von Bouillon. (Aus der Sicht ihrer muslimischen Gegner waren alle französischen und deutschen Kreuzritter einfach nur „Franken“)